Две́ звезды́ может означать:
 Две звезды (телесериал).
 Две звезды (телешоу).
 «Две звезды» — песня Игоря Николаева в исполнении Аллы Пугачёвой и Владимира Кузьмина.